HMS Liverpool je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Liverpool (1741) 
 HMS Liverpool (1758) 
 HMS Liverpool (1814) 
 HMS Liverpool (1860)
 HMS Liverpool (1909) 
 HMS Liverpool (C11) 
 HMS Liverpool (D92)

Liverpool